Port-Royal ou Port Royal peut désigner :

Toponymes 
 Port Royal, une ville des États-Unis en Caroline du Sud.
 Port Royal Island, une île des États-Unis en Caroline du Sud, comprenant la ville précédente.
 Port Royal, un borough du comté de Juniata, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Port Royal, l'ancienne capitale de la Jamaïque.
 Port Royal, une station balnéaire aux Bermudes.
 Port Royal, une communauté agricole située en Nouvelle-Écosse occidentale, site de la première habitation française.
 Port-Royal, ancienne capitale de l'Acadie de 1613 à 1710. 
 Port Royal, une communauté acadienne située en Nouvelle-Écosse orientale sur l'Isle Madame.
 Port-Royal des Champs dans la Vallée de Chevreuse, abbaye fondée en 1204, qui fut un haut-lieu du jansénisme au .

Constructions 
 Habitation de Port-Royal, site historique national du Port-Royal acadien, illustrant la première colonie française en Amérique du Nord.
 Port-Royal, un gratte-ciel résidentiel à Montréal, au Québec, au Canada.
 Le boulevard de Port-Royal à Paris.
 L’abbaye de Port-Royal de Paris à Paris.
 Port-Royal, une gare du réseau express régional d'Île-de-France (RER) à Paris.

Œuvres littéraires 
 Port-Royal, une étude littéraire de Sainte-Beuve sur l'histoire de l'abbaye de Port-Royal (1840-1859)
 Port-Royal, une pièce de théâtre de Henry de Montherlant (1954)

Musique 
 , un groupe de post-rock italien
 Un album du groupe allemand d'heavy metal Running Wild

Ports 
 Le port Royal, port de Rotterdam aux Pays-Bas.

Voir aussi 
 La Grammaire de Port-Royal d'Antoine Arnauld et Claude Lancelot.
 La logique de Port-Royal, ouvrage publié en 1662, écrit par Antoine Arnauld et Pierre Nicole
 Au , le nom s'écrivait également Port-Réal. Le nom Port-Réal est utilisé pour la capitale du royaume où se situe la majorité de l'action dans Le Trône de fer.

Références